Сизий Дмитро Віталійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сизий Микола Гнатович (* 1947) — новатор виробництва, бригадир трубопрокатного. Член Ревізійної Комісії КПУ в 1986—1990 р. Член ЦК КПУ в 1990—1991 р.
 Сизий Сергій Олександрович (* 1995) — український футболіст, півзахисник португальського клубу «Віла Реал».